Pierre Nigay peut désigner :

 Pierre Nigay, journaliste sportif français ;
 Pierre Nigay (1903-1973), homme politique français.

Notes et références